Deep Silver Volition (сокращено: Volition; ранее Volition, Inc и Parallax Software Corporation) — производитель компьютерных игр для игровых консолей и компьютеров. Volition и компания Outrage Entertainment образовалась после разделения Parallax Software (разработчика игр серии Descent).

Volition разработала серию игр Descent: FreeSpace, издававшуюся Interplay Entertainment. После банкротства Interplay компанию в сентябре 2000 года приобрел издатель видеоигр THQ.. После этого компания выпустила игры Red Faction, Summoner, The Punisher и Saints Row.

В январе 2013 Koch Media купила компанию вместе с торговой маркой Saints Row.

История 
Когда Interplay Entertainment был издателем, Volition Inc разработала серию космических симуляторов FreeSpace. Когда Interplay обанкротился, Volition Inc была приобретена компанией THQ в сентябре 2000 года. С тех пор, Volition Inc разработала несколько линеек игр включая серии Red Faction, серии Summoner, The Punisher и серии Saints Row.

Insane, игра, разработанная в сотрудничестве с Гильермо дель Торо была анонсирована в 2010 году на Spike Video Game Awards, но  Volition прекратила разработку в 2012 году. Дель Торо с тех пор объявил, что Insane все ещё находится в стадии разработки.

Когда THQ заявил о банкротстве, ряд компаний проявили интерес к активам THQ. Генеральный менеджер Volition Inc., Дэн Чермак сказал, что Warner Bros., Electronic Arts, Take-Two, Ubisoft, Deep Silver и безымянная группа из Чикаго,посещали студию в течение нескольких недель предшествующих продаже. В конце концов, Volition была приобретена компанией Koch Media за 22,3 миллиона долларов США. Единственной ставкой, кроме предыдущей была от Ubisoft. (5.4 миллиона долларов США)

Volition был вторым самым дорогим активом THQ, проданным в ходе аукциона (после Relic Entertainment). Цена понималось во многом благодаря успеху таких игр, как Saints Row: The Third, проданные копии которой, к началу 2012 года составили 4 миллионов экземпляров. THQ также утверждал, что DLC игры продавались лучше, чем ожидалось.

В рамках продажи активов THQ в январе 2013, Volition Inc и  франшизы Saints Row были приобретены Koch Media.

Игры Volition

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт Volition

Компании США
Производители компьютерных игр США

Появились в 1996 году в США
Производители компьютерных игр по алфавиту